Мстислав Храбрый — имя следующих персоналий:
 Мстислав Владимирович Храбрый — князь Тмутараканский и Черниговский, сын Владимира Святого.
 Мстислав Ростиславич Храбрый — князь новгородский, сын Ростислава Мстиславича.